ACDM est un sigle qui peut désigner :

 Association canadienne de la dystrophie musculaire ;
 Airport Collaborative Decision Making, une coentreprise de Airports Council International Europe, EUROCONTROL et la Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) ;
 ASEAN Committee on Disaster Management ;
 Associação Cultural e Desportiva de Mindelo.

Voir aussi 
 Modèle ΛCDM